Открытый чемпионат Буэнос-Айреса по теннису 2007 — 10-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 19 по 26 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Карлос Мойя
 Парный турнир —  Леош Фридль /  Франтишек Чермак

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал Давид Налбандян (№ 11 в мире на тот момент). Аргентинец на групповом этапе проиграл обе свои встречи и выбыл с турнира, заняв третье место в своей группе. Прошлогодний чемпион Карлос Мойя был посеян на турнире под пятым номером, но также не смог преодолеть групповую стадию, заняв в своей тройке второе место. Выбить испанца с турнира удалось Хуану Монако, который в итоге и стал победителем турнира. Для аргентинца этот титул стал дебютным в карьере в розыгрыше ATP-тура. В финале он переиграл итальянца Алессио ди Мауро, для которого этот финал стал единственным в карьере в основных соревнованиях ассоциации. В основном розыгрыше принял участие один представитель России: Игорь Андреев, который на групповой стадии занял второе место в подгруппе № 4 и выбыл с турнира.

В парных соревнованиях победили  также местные теннисисты Мартин Гарсия и Себастьян Прието. Для Прието этот титул стал вторым на местных соревнованиях (до этого он выиграл в 2003 году в паре с Мариано Худом). Прошлогодние победители Леош Фридль и Франтишек Чермак не защищали свой титул, однако Фридль принял участие в турнире совместно с Михаэлем Кольманном, но их пара проиграла в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хуан Монако обыграл  Алессио ди Мауро со счётом 6-1, 6-2.
 Монако выигрывает дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 ди Мауро сыграл свой дебютный финал за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир8-Теннис3
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал

| score-width=15
| team-width=185

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Луис Орна
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3=3
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Хуан Монако
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3=6| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Николас Альмагро
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Хуан Игнасио Чела
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Алессио ди Мауро
| RD1-score5-1=1
| RD1-score5-2=6| RD1-score5-3=6| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Альберт Монтаньес
| RD1-score6-1=6| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=2
| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Диего Хартфилд
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=7
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Николя Девильде
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=5
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Хуан Монако
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=77| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Николас Альмагро
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=63
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Алессио ди Мауро
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=WC
| RD2-team4= Диего Хартфилд
| RD2-score4-1=1
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1= 
| RD3-team1= Хуан Монако
| RD3-score1-1=6| RD3-score1-2=6| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2= Алессио ди Мауро
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=2
| RD3-score2-3= 
}}

 Групповой раунд 

 Группа 1 

 Группа 2 

 Группа 3 

 Группа 4 

 Группа 5 

 Группа 6 

 Группа 7 

 Группа 8 

 Парный турнир 
  Мартин Гарсия /  Себастьян Прието''' обыграли  Альберта Монтаньеса /  Рубена Рамиреса Идальго со счётом 6-4, 6-2.
 Гарсия выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Прието выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Аргентины по теннису
 ATP Тур 2007
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2007 года
2007